Can Canet (Esponellà)
 Can Canet (Verges)
 jaciment de Can Canet